Ficus — род морских брюхоногих моллюсков из отряда Littorinimorpha. Ископаемые представители известны из отложений, начиная с нижнего палеоцена, и найдены по всему миру, включая Антарктику.

Виды 
В роде Ficus 11 современных видов и несколько десятков вымерших:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Подрод

Примечания 

Ficidae
Роды моллюсков